Vornberger ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Vornberger (* 1807/1808; † 1894), deutscher Bankier
 Oliver Vornberger (* 1951), Professor für Informatik an der Universität Osnabrück

Sonstiges:
 Vornberger-Gletscher, Gletscher auf der Siple-Insel, Antarktis